Juniorverdensmesterskabet i curling 2009 var det 34. junior-VM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Vancouver Olympic Centre i Vancouver, Canada i perioden 5. – 15. marts 2009. 10 herre- og 10 kvindehold deltog i mesterskabet. For både mænd og kvinder gjaldt at de 10 hold først spillede en round robin. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer, som blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Mændenes mesterskab blev for første gang vundet af Danmark, som i finalen vandt 9-6 over Canada. Bronzemedaljerne gik til de forsvarende juniorverdensmestre fra USA, som i bronzekampen besejrede Sverige med 9-4. Det indledende grundspil blev vundet af Canada (8 sejre og 1 nederlag), der på deres vej til førstepladsen bl.a. havde besejret danskerne med 7-5. Danmark endte grundspillet på andenpladsen med 7 sejre og 2 nederlag. I playoff 1/2-kampen besejrede canadierne igen danskerne – denne gang med 11-5 efter bl.a. at have stjålet 6 point(!) i sjette ende. Danskerne udnyttede imidlertid deres ekstra chance for at kvalificere sig til finalen ved at vinde semifinalen med 9-4 over USA. I finalen mod Canada fik danskerne revanche for de to nederlag tidligere i turneringen og sejrede med 9-6. Afgørelsen faldt reelt i ottende ende, hvor det lykkedes danskerne at stjæle tre point og dermed bringe sig foran med 9-4.

Danmark havde tidligere et VM-sølv fra junior-VM i 2001 som bedste resultat, og den danske sejr var den første til et dansk herrehold ved et international mesterskab indtil da. Det danske guldhold bestod af Rasmus Stjerne, Mikkel Krause, Oliver Dupont, Troels Harry og Martin Poulsen. Rasmus Stjerne og Mikkel Krause spillede deres sjette (og sidste) junior-VM, og indtil da havde deres bedste resultat været en fjerdeplads ved junior-VM i 2007, hvor Oliver Dupont og Troels Harry i øvrigt også var med på holdet.

Kvindernes mesterskab blev for tredje år i træk vundet af Skotland med skipper Eve Muirhead i spidsen. I finalen besejrede de skotske kvinder værtslandet Canada med 8-6. Bronzemedaljerne gik Schweiz, som i bronzekampen vandt med 5-4 over Rusland. VM-sejren var Skotlands syvende gennem tiden, og skotterne er dermed kun én sejr efter Canada, som fortsat er noteret for otte VM-guld.

Det danske hold bestående af Mette de Neergaard, Marie de Neergaard, Natasha Glenstrøm, Charlotte Clemmensen og Christine Svensen endte på niendepladsen, og dermed kvalificerede Danmark sig ikke direkte til næste junior-VM i Schweiz i 2010. I stedet må danskerne forsøge at kvalificere sig gennem European Junior Curling Challenge 2010, hvor der spilles om Europas sidste VM-plads.

Resultater

Mænd

Slutspil

Kvinder

Slutspil

Kilder / eksterne henvisninger 
 Junior-VM i curling 2009  (officiel hjemmeside)  
 WCF Results & Statistics – World Junior Curling Championships 2009 – Men  
 WCF Results & Statistics – World Junior Curling Championships 2009 – Women  

VM i curling
Curling i 2009